Rignac est un toponyme français qui peut désigner :

 Rignac, commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie ;
 Rignac, ancienne commune française du département du Gers, en région Occitanie, aujourd'hui intégrée à Pouy-Roquelaure.
 Rignac, commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Rignac, ancienne commune française du département du Lot, en région Occitanie, aujourd'hui intégrée à Cuzance.

 Jean Rignac (1911-1993), de son vrai nom Jean Henri Marie Roussel, astrologue français.

Homonymie de toponyme